Schweriner ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Schweriner (1882–1941),  deutscher Schriftsteller und Journalist.
 Oskar Theodor Schweriner (1873–1934), deutsch-amerikanischer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Schwerin (Begriffsklärung)